Burg Burghausen steht für folgende Burgen:

 Burg Burghausen (Mittelfranken), Landkreis Ansbach, Bayern
 Burg zu Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Burgstall Burghausen, eine abgegangene mittelalterliche Höhenburg in Burghausen in der Gemeinde Kirchdorf an der Amper in Oberbayern.

Siehe auch:
 Burg Borghausen, Spornburg in Attendorn, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Burg Hausen